Натуральне число 1596
 1596 рік до нашої ери
 1596 рік нашої ери